

Architettura 
 Burg Warth – nome tedesco del Castel Guardia, castello situato ad Appiano sulla Strada del Vino (Italia)

Geografia

Austria 
 Warth – comune nel distretto di Neunkirchen (Bassa Austria)
 Warth – comune nel distretto di Bregenz (Vorarlberg)
 Warth – frazione di Rabenstein an der Pielach, comune nel distretto di Sankt Pölten-Land (Bassa Austria)

Germania 
 Warth – frazione di Hennef, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)
 Warth – frazione di Hückeswagen, città nel distretto di Colonia (Renania Settentrionale-Vestfalia)

Svizzera 
 Warth – ex comune ora frazione di Warth-Weiningen, comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)
 Warth-Weiningen – comune nel distretto di Frauenfeld (Canton Turgovia)